Die Freude am Leben ist der Titel von:

 Die Freude am Leben (Zola), Roman von Émile Zola aus dem Jahr 1884
 Die Freude am Leben (Tankred Dorst), Drama von Tankred Dorst aus dem Jahr 2002